Ка́то-Ахаи́я, также Ка́то-Ахе́я ( — «Нижняя Ахаия») — малый город в Греции. Административный центр общины (дима) Дитики-Ахаия в периферийной единице Ахея в периферии Западная Греция. Расположен на высоте 38 метров над уровнем моря, близ побережья залива Патраикос на Пелопоннесе, в 23 км к юго-западу от города Патры. Население 6618 человек по переписи 2011 года.

8 декабря 1845 года () административный центр общины Дими () был перемещён из  («Верхняя Ахаия») в Като-Ахаия.

Сообщество Като-Ахаия 
Сообщество создано 28 августа 1912 года (). 18 мая 1990 года () создана одноимённая община (дим). 4 декабря 1997 года () община Като-Ахаия упразднена, сообщество Като-Ахаия вошло в общину Дими, Като-Ахаия стала административным центром общины. 7 июня 2010 года () община Дими была упразднена, сообщество Като-Ахаия вошло в общину Дитики-Ахаия, Като-Ахаия стала административным центром общины. В сообщество входит 5 населённых пунктов. Население 6880 человек по переписи 2011 года. Площадь 11,98 квадратных километров.

Население

Примечания 

Города Греции
Ахея